Peebles ist der Familienname folgender Personen:
 Ann Peebles (* 1947), US-amerikanische Soul-Sängerin und Songschreiberin
 Curtis Peebles (1955–2017), US-amerikanischer Luft- und Raumfahrthistoriker
 James Peebles (* 1935), kanadisch-amerikanischer Kosmologe
 Janis Peebles (* 1994), US-amerikanische Schauspielerin, siehe Janis Valdez
 Mario van Peebles (* 1957), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
 Melvin Van Peebles (1932–2021), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Filmproduzent
 Robert Hibbs Peebles (1900–1955), US-amerikanischer Botaniker, Forschungsreisender und Agrarwissenschaftler

Peebles steht außerdem für:
 County of Peebles (Schiff), erstes eisernes Viermast-Segelschiff
 Peebles (Schottland), Stadt in Schottland
 Peebles (Wisconsin), Ortschaft im Fond du Lac County, Wisconsin, Vereinigte Staaten